NLS est un sigle pouvant signifier :
 En biologie, Signal de localisation nucléaire (de l'anglais )
 En informatique, National Language Support
 En mathématiques, Non-linear Least Squares
 Au New York Stock Exchange, NLS est l'indicatif de Nautilus (marque)
 Noisy-le-Sec, ville française, en Seine-Saint-Denis
NLS (système d'exploitation):  système d'exploitation multi-utilisateur des années 1960

Articles connexes 
  Nonlinear Schrödinger equation